Bražec je název více míst: 
 Bražec (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Bražec (tvrz) – tvrziště severně od této vesnice
 Bražec (Náchod) – vesnice, část města Náchod

Externí odkazy